Sophie de Borbón-Karoly (de soltera Karoly) es una empresaria austriaca y esposa de Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Fürstenberg, hijo de Francisco de Paula de Borbón y Escasany, v duque de Sevilla. Sophie es una galardonada experta en marketing y comunicación, y fundadora de The Encore Festival, un festival de música clásica en Marbella, España. Sophie se casó con Francisco en la Catedral de Sevilla el 9 de octubre de 2021. La pareja tiene un hijo, Francisco Máximo de Borbón Karoly que nació el 3 de noviembre de 2017. 

Sophie obtuvo su Bachillerato Internacional en Sevenoaks School, se graduó de la Universidad de Viena con una maestría en administración y negocios y asistió a la Escuela de Graduados en Administración Anderson de UCLA. Sophie tiene licencias comerciales para la profesión regulada de agente inmobiliario en Francia y Austria. Habla cuatro idiomas con fluidez.

De 2006 a 2013, Sophie vivió en París, Francia, donde trabajó como joven emprendedora en el sector inmobiliario de lujo. En 2011, co-fundó Avantgarde Properties GmbH, una empresa inmobiliaria con sede en Viena y filial exclusiva de Christie's International Real Estate. En 2021, Sophie fundó The Encore Classical Music Festival.

Empresarios de Austria
Alumnado de la Universidad de Viena
Casa de Borbón en España